XYR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yellow River (Papua Nuova Guinea)